Sevlich (azerbajdzjanska: Qaragöl, armeniska: Սեվլիճ) är en sjö i Azerbajdzjan och Armenien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om Baku. Sevlich ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Sevlich. Den sträcker sig 1,3 kilometer i nord-sydlig riktning, och 1,7 kilometer i öst-västlig riktning.

Trakten runt Sevlich består i huvudsak av gräsmarker. Runt Sevlich är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Zəngilan Rayonu
Insjöar i Azerbajdzjan större än 1 kvadratkilometer
Insjöar i Siunik